El término boquera puede hacer referencia: 

Boquera, lesión inflamatoria en la comisura labial o un rincón de la boca.
Boquera, portezuela utilizada para permitir la entrada de agua
Boquera, enfermedad de las ovejas.